Il singolare del torneo di tennis Sofia Open 1981, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Rick Meyer che ha battuto in finale Leo Palin 6-4, 7-6, 7-6.

Teste di serie 

 Gianni Ocleppo (primo turno)
 Christophe Roger Vasselin (primo turno)
 Per Hjertquist (primo turno)
 Jiří Granát (primo turno)

 Ivan Du Pasquier (secondo turno)
 Roland Stadler (secondo turno)
 Damir Keretić (primo turno)
 Stefan Simonsson (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Sofia Open 1981